Фильмы с названием «Круг»:
 Круг (фильм, 1927)

СССР 

Круг (фильм, 1968)
Круг (фильм, 1972) 
Круг (фильм, 1989) — СССР, «Азербайджанфильм».
Круг (фильм, 1993) — Болгария.
Круг (фильм, 2000) — Иран.

США 

Круг (фильм, 2001) — США.
Круг (фильм, 2015, США)
Круг (фильм, 2015, Швеция)

Примечания